Ніколаєва — жіноча форма російського прізвища Ніколаєв.

 Ніколаєва Агрипина Михайлівна (Делинська; 1841— ?) — вихованка Інституту шляхетних дівчат, знайома Куліша.
 Ніколаєва Валентина Вікторівна (*1927) — український історик.
 Ніколаєва Ганна Петрівна — лікар-інфекціоніст Ізмаїльської центральної районної лікарні, заслужений лікар України.
 Ніколаєва Ганна Тимофіївна (1922—2003) — українська актриса. Народна артистка УРСР (1972).
 Ніколаєва Ксенія Миколаївна (*1959) — українська актриса. Заслужена артистка України (2001).
 Ніколаєва Маргарита Миколаївна (ур. Петрова; 1935—1993) — радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту. Лауреат Сталінської премії першого ступеня (1951). Народна артистка СРСР (1983).
 Ніколаєва Ніна Володимирівна — заслужений артист України.
 Ніколаєва Ніна Єгорівна (*1944) — українська театральна актриса. Народна артистка України (1995).
 Ніколаєва Олена Владиславівна (*1955) — російський кінорежисер.
 Ніколаєва Олена Петрівна (1926—2009) — українська акторка, перший диктор Українського телебачення.
 Ніколаєва Тетяна Петрівна (1924—1993, Сан-Франциско, США) — радянська піаністка, викладачка і композиторка.

Див. також 
 Ніколаєв

Примітки